Douglass kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Mount Douglass,

USA 

 Douglass, Kansas, ort, Butler County, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade USAförgreningar